Cette page regroupe l'ensemble des mots et expressions construits à partir de « lard ».

Alimentation 
 Le lard est une graisse épaisse située sous la peau d'un animal.

Voir aussi :
 engouement pour le lard (en anglais, bacon mania) est un mouvement apparu aux États-Unis et au Canada dans les années 2000 ;
 fèves au lard, plat québécois ;
 lardon ;
 lardo di Colonnata, produit de la charcuterie toscane ;
 salade au lard ardennaise ;
 Vallée d'Aoste Lard d'Arnad, produit de charcuterie traditionnel obtenu sur le territoire de la commune d'Arnad.

Musique 
 Lard, groupe de rock américain.
 Lard Free, groupe de rock progressif français.

Patronyme 
 Allen Lard (1866-1946), golfeur américain.
 François-Maurice Lard (1864-1908), peintre français de la Belle Époque.
 Pierre Lard (1924-2013), aviateur et parachutiste français.

Toponyme 
 Lac au Lard, un plan d'eau du versant du ruisseau du Lac au Lard, en Haute-Batiscanie, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
 Rivière au Lard (rivière Champlain), affluent de la rivière Champlain, MRC Les Chenaux, en Mauricie, au Québec, Canada.
 Ruisseau du Lac au Lard, un affluent de la rivière Jeannotte (versant de la rivière Batiscan), dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
 Rue Pierre-au-Lard, voie située à Paris.

Zoologie 
 Lard de mammifère marin
 Dermeste du lard, insecte coléoptère.

Homonymie